Grande Soeur ist der Name folgender Inseln:
Grande Soeur (Seychellen), die Größere der Schwesterinseln  der Seychellen 
Grande Soeur (Britisches Territorium im Indischen Ozean)